Schöna ist der Name folgender Orte:

 Schöna (Cavertitz) Ortsteil der Gemeinde Cavertitz in Sachsen
 Schöna (Mockrehna), Ortsteil der Gemeinde Mockrehna in Sachsen
 Schöna (Münchenbernsdorf), Ortsteil der Stadt Münchenbernsdorf in Thüringen
 Schöna (Reinhardtsdorf-Schöna), Ortsteil der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna in Sachsen
 Schöna-Kolpien, Ortsteil der Stadt Dahme/Mark in Brandenburg